ТЧЭ — многозначная аббревиатура:
 ТЧЭ — эксплуатационное локомотивное депо (тяговая часть, эксплуатация)
 ТЧЭ — тайм-чартерный эквивалент

См. также 
  — аббревиатура латиницей